Kőrösi ist der Familienname folgender Personen:

 István Kőrösi (1915–2005), ungarischer Schwimmer
 Mariann Kőrösi (* 1968), ungarische Degenfechterin, siehe Mariann Horváth

Siehe auch:
 Körösi